2 miejscowości w Polsce: 
 Sokołówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Sokołówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka
 Sokołówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów